SST eller Sst kan stå för:

 Svenska solteleskopet
 Myndigheten för stöd till trossamfund
 Stockholms södra station

SST kan även syfta på företaget Stockholm Serviceteknik AB i Saltsjö-Boo